Ohnivý anděl je název uměleckých děl, která mohou znamenat:
 Ohnivý anděl (román) – historický román básníka Valerije Brjusova z roku 1907
 Ohnivý anděl (opera) – opera Sergeje Prokofjeva z roku 1927 na námět Brjusovova románu.